Cet article dresse une liste des villes nigérianes les plus peuplées.

Le Nigeria, qui comptait déjà une dizaine de villes de plus de  habitants au début du , connaît une urbanisation rapide au cours de la deuxième moitié du  et au début du  ; en 2030, il devrait compter 20 à 30 villes de plus d'un million d'habitants et 40 à 50 villes de plus de  habitants. Selon des projections de l'université d'Ontario, six des deux cents villes les plus peuplées du monde se trouveront au Nigéria en 2050 : Lagos (32,6 millions d'habitants), Kano (10,4 Mh), Ibadan (8,7 Mh), Abuja (6,9 Mh), Kaduna (4,9 Mh) et Benin City (4,1 Mh), et onze en 2100 (les mêmes villes ainsi que Maiduguri, Ogbomosho, Zaria, Ilorin et Port-Harcourt).

Villes du Nigeria de plus de 200 000 habitants

Galerie

Annexes

Sources

Liens externes 
 e-Geopolis project, Research Group, University Paris-Diderot

Notes et références 

Nigeria
 
villes